

Cinema 
 Ultimatum – film del 1938 diretto da Robert Wiene e Robert Siodmak
 Ultimatum – film del 2009 diretto da Alain Tasma

Fumetto 
 Ultimatum – serie Marvel Comics

Musica 
 Ultimatum – gruppo musicale christian metal statunitense
 Ultimatum – album dei Nightstick del 1998
 Ultimatum – EP dei The Long Winters del 2005
 Ultimatum – traccia dell'album Clothes Drop di Shaggy del 2005
 Ultimatum – album di Jesper Kyd del 2011
 Ultimatum – album di Royal Frenz del 2011
 Ultimatum – album di JD Kobra

Politica 
 Ultimatum – intimazione attraverso la quale uno Stato comunica ad un altro le proprie ultime proposte

Televisione 
 L'ultimatum (Ultimatum) – episodio della seconda stagione di Code Lyoko
 Ultimatum – episodio della settima stagione di The Office